Прем'єр-кубок Гібралтару 2013—2014 — 1-й розіграш Прем'єр-кубку Гібралтару. Переможцем став Лінкольн Ред Імпс.

Календар

Груповий раунд 
Матчі пройшли з 20 грудня 2013 до 13 січня 2014 року.

Група A 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 лютого 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Прем'єр-кубок Гібралтару на soccerway 

2013–2014
2013 у футболі
2014 у футболі